Жан-Жюльен Ройер и  Хория Текэу — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы —  Бруно Соарес и  Джейми Маррей — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале.

Рейтинговые очки и призовые

Участники 

* по состоянию на 21.08.2017

** вместо пары  Вашек Поспишил /  Ненад Зимонич

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 

Итальянец Фабио Фоньини был отстранён от выступлений на турнире за недисциплинированное поведение в матче первого круга одиночного разряда. Таким образом, пара  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини не смогла сыграть матч третьего раунда, и  Николас Монро /  Джон-Патрик Смит вышли в четвертьфинал автоматически.

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые